Чётность — свойство физической величины сохранять свой знак (или изменять на противоположный) при некоторых дискретных преобразованиях. Она выражается числом, принимающим два значения: +1 и −1.

 ,
где
  — физическая величина до и после инверсии;
  — чётность величины .

Чётность наиболее важна для квантовой физики, где она является одной из главных характеристик волновой функции. Соответственно, понятие чётности переносится и на частицу (атом, ядро), которую характеризует эта волновая функция.

Величины с положительной чётностью называются чётными, а с отрицательной — нечётными. Чётность величины зависит от её математической природы, а точнее от трансформационных свойств математического объекта, выражающего данную физическую величину, относительно инвертируемого параметра. Величины могут также не иметь определённой чётности относительно какого-либо конкретного преобразования.

Чётность является мультипликативной величиной, то есть чётность системы, состоящей из неподвижных друг относительно друга частей, равна произведению чётностей составляющих.

Виды чётности 

Разновидности чётности, используемые в физике:
 пространственная чётность  — соответствует инверсии пространства (координаты  меняются на );
 временна́я чётность  — соответствует инверсии времени (направление течения времени меняется на обратное);
 зарядовая чётность  — соответствует зарядовой инверсии (все частицы меняются на античастицы);
 комбинированная чётность  — соответствует одновременной зарядовой и пространственной инверсии;
 G-чётность — особый параметр у истинно нейтральных частиц;
 R-чётность (суперчётность)  — соответствует суперсимметричной инверсии (фермионы заменяются на бозоны и наоборот).
 Внутренняя чётность — меняет ли знак волновая функция частицы или системы частиц при инверсии пространства.

Несохранение чётности 
В 1957 году нобелевскую премию по физике получили Янг Чжэньнин и Ли Чжэндао за теоретическое обоснование возможности нарушения закона сохранения пространственной чётности для слабых взаимодействий. Это предсказание экспериментально подтверждено Ву Цзяньсюн, которая по их просьбе разработала и провела эксперимент в 1956 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Законы сохранения
Квантовые числа